

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Łapiguz – część miasta Łuków
 Łapiguz – część wsi Siedlęcin w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Jeżów Sudecki
 Łapiguz – część wsi Adamów w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Łapiguz – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Łapiguz – część wsi Kopytowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Łapiguz – część wsi Strupice  w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów